Il doppio del Prague Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Amanda Coetzer e Linda Harvey-Wild erano le detentrici del titolo, ma solo la Harvey-Wild ha partecipato in coppia con Chanda Rubin.

La Harvey-Wild e la Rubin che hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–2 Maria Lindström e Maria Strandlund.

Teste di serie
 Linda Harvey-Wild /  Chanda Rubin (campionesse)
 Maria Lindström /  Maria Strandlund (finale)
 Åsa Svensson /  Alexandra Fusai (primo turno)
 Catherine Barclay /  Kristin Godridge (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 1995
ATP Tour 1995